Olds ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Olds (1912–1979), US-amerikanischer Mathematiker
 Chauncey N. Olds (1816–1890), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Edson B. Olds (1802–1869), US-amerikanischer Politiker
 James Olds (1922–1976), US-amerikanischer Psychologe
 Ransom Eli Olds (1864–1950), US-amerikanischer Unternehmer
 Robert E. Olds (1875–1932), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Robin Olds (1922–2007), US-amerikanischer General
 Sharon Olds (* 1942), US-amerikanische Schriftstellerin
 Shelley Olds (* 1980), US-amerikanische Radrennfahrerin

Orte in Kanada
 Olds (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Olds (Iowa)
 Olds (North Carolina)
 Olds (Washington)

Sonstiges:

 Oldsmobile, Abkürzung der US-amerikanischen Automarke
 Olds Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

OLDS